Hrvatski otoci:
 Mali Školjić (Krk), u uvali Soline, zaljevu na istočnoj obali otoka Krka
 Mali Školj (Klek) ili Mali Školjić, uz zapadnu (vanjsku) obalu poluotoka Kleka, oko njega se spore BiH i Hrvatska
 Mali Školjić (Vrgada), kod otoka Vrgade